Pivarník ist der Familienname folgender Personen:
 Ján Pivarník (* 1947), slowakischer Fußballspieler
 Roman Pivarník (* 1967), slowakischer Fußballspieler und - trainer